Macquer ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre-Joseph Macquer (1718–1784), französischer Chemiker
 Philippe Macquer (1720–1770), französischer Historiker